Монта́ж (, (; ; ), букв. — підйом, підіймання):

У технічних галузях:

1) Монтаж (техніка), монтажні роботи — добір і об'єднання окремих частин (елементів) у єдине ціле (машину, споруду тощо) за певними планами чи кресленнями.

У сфері творчості:

2) Монтаж — добір і з'єднування окремих частин фільму, літературного або музичного твору тощо в одне художнє та змістове ціле
 Відеомонтаж — добір і об'єднання окремо знятих фрагментів відео у закінчений відеоролик, кінострічку тощо.
 Аудіомонтаж — добір і об'єднання окремих фрагментів авдіозаписів у закінчену радіопередачу, пісню, саундтрек тощо. Іншою назвою є мікшування.
 Фотомонтаж — добір та поєднання окремих фотознімків певної теми, чи окремих фрагментів певних фотознімків, в одне зображення.
 Монтаж на радіо — монтаж окремих фрагментів радіопередачі у єдине ціле.
 Кіномонтаж — монтаж окремих фрагментів відзнятого фільму у єдине ціле

Відеомонтаж, аудіомонтаж, фотомонтаж тощо найчастіше виконуються за допомогою комп'ютеру з відповідним програмним забезпеченням.

Програмне забезпечення 
Для будь-яких видів обробки медіа використовується спеціальне програмне забезпечення. Для відео обробки, напр., застосовують програми Adobe Premiere, Sony Vegas Movie Studio тощо.

Джерела 
 «Монтаж»  у  Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 4, С. 798.
 «Монтаж»  (техніка) в УРЕ.
 «Монтаж»  (кінематограф) в УРЕ.

Посилання